Amélie Marie Bavorská (24. prosince 1865, Mnichov – 26. května 1912, Stuttgart) byla rozená bavorská princezna a provdaná vévodkyně z Urachu a württemberská hraběnka. Náležela k vedlejší linii bavorského vládnoucího domu Wittelsbachů.

Život 
Narodila se z manželství bavorského vévody Karla Teodora se saskou princeznou Žofií. Stejně jako její teta císařovna Alžběta byla "vánočním dítětem". Po jejím narození matka onemocněla, měla dýchací potíže a trpěla návaly únavy. Ačkoliv se její stav časem zlepšil, nakonec 10. března 1867 podlehla těžké chřipce. Otec pro maminku velmi truchlil a rozhodl se studovat medicínu. Malou Amélii proto svěřil na výchovu své matce Ludovice.

Na jaře roku 1874 se otec znovu oženil a jeho druhá žena Marie Josefa Portugalská byla pouze o osm let starší než Amélie, zřejmě také proto si obě dobře rozuměly. Rodina, která se během dvou let rozrostla o další dvě dcery Žofii a Alžbětu, žila na zámku Tegernsee. Blízké přátelství Amélii poutalo k sestřenici Marii Valerii.

Dne 4. července 1892 se v Tegernsee provdala za württemberského hraběte a vévodu Viléma II. z Urachu (Vilém Karel vévoda z Urachu, také Vilém z Urachu), syna 1. vévody z Urachu Viléma I.
Zemřela ve 46 letech po narození devátého dítěte.

Manžel Vilém z Urachu byl v roce 1918 zvolen litevským králem a přijal jméno Mindaugas II. Po vyhlášení republiky 2. listopadu téhož roku opustil Litvu a věnoval se vědecké činnosti. Druhé manželství uzavřel dvanáct let po Améliině smrti. Dnes 26. listopadu 1924 se Vilém z Urachu oženil s dcerou posledního bavorského krále Ludvíka III., Wiltrudou.

Děti 

 Marie Gabriela (1893 – 1908)
 Alžběta (1894 – 1962) ⚭ Karel z Lichtenštejna
 Karolína (1896 – 1980)
 Vilém (1897 – 1957) ⚭ Elisabeth Theurer
 Karel Gero (1899 – 1981) ⚭ hraběnka Gabriela z Waldburg-Zeilu
 Markéta (1901 – 1975)
 Albrecht (1903 – 1969) ⚭ Rosemary Blackadder, ⚭ Ute Waldschmidt
 Eberhard (1907 – 1969) ⚭ Iniga Thurn-Taxis
 Mechtilda (1912 – 2001) ⚭ Fridrich Karel Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Reference

Externí odkazy 
 
 Fotografie 

Vévodkyně
Wittelsbachové
Bavorské princezny
Narození v roce 1865
Úmrtí v roce 1912
Ženy
Narození v Mnichově
Narození 24. prosince
Úmrtí 26. května